
Крепостная стена Филиппа Августа () — оборонительная городская стена в средневековом Париже, возведённая по приказу французского короля Филиппа II Августа:
 на правом берегу Сены в 1190—1209 годах;
 на левом берегу в 1200—1215 годах.
Одна из трёх средневековых стен города и одна из семи (как минимум) существовавших в истории французской столицы. Исторический памятник (с 1889).

В 1190 году, перед уходом в крестовый поход, король Филипп II Август распорядился оградить Париж с севера крепостной стеной с башнями и укреплёнными вратами. От реки Сены городская стена начиналась на уровне Луврского замка, поднималась на север до нынешней улицы Этьена Марселя, затем к улицам Рю-Рамбюто (Rue Rambuteau) и Рю-Фран-Буржуа (Rue des Francs-Bourgeois), поворачивала под прямым углом на улицу Севинье (Rue de Sévigné) возле нынешней казармы пожарных и возвращалась к Сене посредине набережной Целестинцев.

В южной части города крепостную стену начали возводить десятилетие спустя после северной. Стена начиналась у Сены напротив Лувра, обнимала нынешний Пантеон и возвращалась к реке в конце бульвара Сен-Жермен. В обеих частях стены, северной и южной, было по шесть ворот и многочисленные башни. Некоторые из башен вошли в историю, как например Нельская и Сен-Бернар на левом берегу и Барбо на правом.

Сохранившиеся части стены

См. также 
 Музей Средневековья (Париж)
 Дело Нельской башни (1314)

Примечания

Источники 
 L’enceinte de Philippe Auguste // 
 

Городские стены Парижа
Исторические памятники Парижа
Крепости, построенные в XIII веке
Здания и сооружения I округа Парижа
Здания и сооружения II округа Парижа
Здания и сооружения III округа Парижа
Здания и сооружения IV округа Парижа
Исторические памятники V округа Парижа
Здания и сооружения VI округа Парижа